Cauchois bezeichnet:

 Cauchois (Sprache), ein normannischer Dialekt
 Cauchois (Taubenrasse), eine Formentaubenrasse

Cauchois ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Henri Cauchois (1850–1911), französischer Blumenmaler
 Yvette Cauchois (1908–1999), französische Physikerin